Фурнье́ () — французская фамилия, синоним профессии булочник и производная от слова печь ().

Известные носители 
  (1850—1920) — немецкий историк.
 
 Фурнье, Винсент Дэймон — настоящее имя рок-музыканта Элиса Купера.
 Фурнье, Гильом (или Форнье; Guilielmus Fornerius, ум. 1584) — французский правовед.
 Фурнье, Джек (1889—1973) — американский бейсболист.
 Фурнье, Жан (1911—2003) — французский скрипач, брат виолончелиста Пьера Фурнье.
 Фурнье, Жан Альфред (1832—1914) — французский дерматолог, венеролог.
 Фурнье, Жюльен (1906—1986) — французский дизайнер.
  (1826—1887) — французский литератор.
  (Фурнье-Американец; 1745—1823) — французский деятель Революции.
 Фурнье, Клод (1931—2023) — канадский кинорежиссёр, сценарист, редактор и оператор-постановщик.
 
 Фурнье, Лоран (род. 1964) — французский футболист, ныне тренер.
 
 Фурнье, Нарсис (1803—1880) — французский драматург и писатель.
 Фурнье, Поль Эжен Луи (1853—1935) — французский учёный-палеограф.
 
 Фурнье, Франк (род. 1947) — французский журналист, фотограф, автор фотографии Омайры Санчес, признанной в 1985 году фотографией года.
 Фурнье, Франсуа (1846—1917) — швейцарский фальсификатор почтовых марок.
 Фурнье, Эван (род. 1992) — французский профессиональный баскетболист.
 Фурнье, Эдуар (1819—1880) — французский литератор, драматург и журналист, издатель старинных литературных текстов.
 Фурнье, Эжен Пьер Николя (1834—1884) — французский ботаник.
 Фурнье, Юбер (род. 1967) — французский футболист, тренер.

Часть фамилии 
 Фурнье-Бодри, Лоуренс (род. 1992) — датская, ранее канадская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Фурнье Д’Альба, Эдмунд Эдвард (1868—1933) — ирландский лингвист, философ, физик, эсперантист, изобретатель оптофона.
 Фурнье де Флэ, Эрнест (1824—1904) — французский экономист, журналист и публицист.
 Фурнье-Сарловез, Франсуа Луи (1773—1827) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.
 Фурнье-Сарловезе, Робер (1869—1937) — французский игрок в поло, бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.

Примечания